Mesmont, commune française des Ardennes
 Mesmont, commune française de la Côte-d'Or